La Classe Sauro est une classe de navires pouvant faire référence à:
 La classe Sauro est une classe de destroyers construite pour la Regia Marina dans la fin des années 1920.
 La classe Sauro est une classe de sous-marins construite pour la Marina Militare, lancé en 1980.